

Kinematografia 
Filmy
 Walker – amerykańsko-meksykańsko-hiszpański film dramatyczny z 1987 roku
 Walker – polski film krótkometrażowy z 2004 w reżyserii Macieja Dejczera
Seriale
 Strażnik Teksasu, (Walker, Texas Ranger) – amerykański serial telewizyjny z 1993
 Walker – amerykański serial telewizyjny z 2021

Geografia

Miejscowości w USA 
 Walker – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mono
 Walker – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Walker – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Livingston
 Walker – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Walker – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Walker – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon

Gminy w USA 
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Walker (ang. Walker Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Walker (ang. Walker County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Walker (ang. Walker County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Walker (ang. Walker County) – w stanie Teksas

Wielkiej Brytanii 
 Walker – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)

Osoby o nazwisku Walker 
 Alan Walker – norweski DJ i producent muzyczny
 Alice Walker – amerykańska pisarka
 Alick Walker – brytyjski paleontolog
 Diana Barnato Walker – brytyjska lotniczka
 Douglas Walker – szkocki lekkoatleta
 James Walker – ujednoznacznienie
 John Ernest Walker – brytyjski biolog molekularny
 John Walker – amerykański polityk, senator z Wirginii
 Johnny Walker – polski pisarz
 Jon Walker – amerykański muzyk
 Kyle Walker – angielski piłkarz
 Lee Walker – walijski snookerzysta
 Peter Walker – brytyjski polityk
 Sarah Walker – ujednoznacznienie
 William Walker – ujednoznacznienie

Inne 
 Johnnie Walker – szkocka whiskey
 Kevin Walker – postać fikcyjna, jeden z bohaterów telewizyjnego serialu Bracia i siostry
 USS Walker – Okręty US Navy o nazwie USS "Walker"
 (6372) Walker – planetoida z grupy pasa głównego